Moray pode referir-se a:

Lugares na Escócia

 Moray, uma das 32 council areas da Escócia.
 Moray Firth, uma enseada triângular no Mar do Norte.
 Condado of Moray, um condado já abolido.

Pessoas
 Thomas Henry Moray, um inventor americano.

Outros
 Moray (Peru), uma cidade no peru com um grande complexo de ruínas incas.
 USS Moray (SS-300), um submarino da marinha americana.
 Moray modeler, um programa freeware de modelagem 3D.
 Moray Marathon, a maior maratona da Escócia.

Desambiguação